Чемпіонат Волинської області з футболу 2007 проводився з 29 квітня по 4 листопада 2007 року. Чемпіоном області став «Вотранс-ЛСТМ» (Луцьк).

Підсумкова таблиця чемпіонату 

|}

Результати матчів

Див. також 
 Чемпіонат Волинської області з футболу
 Кубок Волинської області з футболу

Посилання 
 Матеріали газети «Волинь» за 2007 р.

Чемпіонат Волинської області з футболу
2007 у футболі
2007 в українському спорті
2007 у Волинській області